Zwischen den Welten ist der Titel folgender Filme:

 Zwischen den Welten (1944) (Between Two Worlds), US-amerikanischer Film von Edward A. Blatt 
 Zwischen den Welten (1967) (Entre la mer et l’eau douce), kanadischer Film von Michel Brault
 Zwischen den Welten (1996) (Hidden in America), US-amerikanischer Film von Marin Bell
 Zwischen den Welten (2006), kurdisch-schweizerischer Dokumentarfilm von Yusuf Yeşilöz, wurde dem Christian-Berger-Preis ausgezeichnet 
 Zwischen den Welten (2009), Episode der Krimireihe Der Kriminalist
 Zwischen den Welten (2011), Episode der Krimireihe Kommissar Stolberg
 Polizeiruf 110: Zwischen den Welten, deutscher Fernsehfilm von René Heisig (2013)
 Zwischen den Welten (2013), Episode der Dokureihe Die Unalten

Siehe auch:
 Zwischen Welten, Film von Feo Aladag (2014)
 Zwischen Welten (Roman), Gesellschaftsroman von Juli Zeh und Simon Urban aus dem Jahr 2023
 Zwischen den Welten (Album), Album der deutschen Band Pur (2018)